Хаджи може да се отнася за:
 хаджѝ (с ударение върху втората сричка) – обръщение към хаджия;
 Хаджи, страничен масив на Пинд
 хора с имена, съдържащи Хаджи
 Хаджи Димитър;
 Хаджи Христо Българин;
 Георге Ха̀джи – румънски футболист.